Русс — фамилия. Известные носители:

 Русс, Анна Борисовна (род. 1981) — российская поэтесса.
 Русс, Игорь Павлович (род. 1988) — украинский бегун-марафонец.
 Русс, Карл (1833—1899) — немецкий этнограф и зоолог.
 Русс, Курт (род. 1964) — австрийский футболист, тренер.
 Русс, Леандер (1809—1864) — австрийский художник.
 Карл Русс (1779—1843) — австрийский художник.
 Русс, Марко (род. 1985) — немецкий футболист.
 Русс, Мельхиор (около 1450—1499) — швейцарский историк.

См. также 
 Russ.ru
 Рус (значения)
 Расс